Voici la liste des planètes mineures numérotées de 439001 à 440000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.

Planètes mineures 439001 à 440000

439001-439100

439101-439200

439201-439300

439301-439400

439401-439500

439501-439600

439601-439700

439701-439800

439801-439900

439901-440000

Sources 
  Base de données du Centre des planètes mineures

Liste des planètes mineures de 400 001 à 500 000